Хуснутдинова — фамилия:
Хуснутдинова, Мария Николаевна (1920—2003) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
Хуснутдинова, Эльза Камилевна (1954 р.) — российский учёный, доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук РБ.